In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Trier aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1999 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 2004.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FW: Freie Wähler
 FWG: Freie Wählergemeinschaft Trier → UBT
 UBM: Unabhängige Bürgervertretung Maximini → UBT
 UBT: Unabhängige Bürgervertretung Trier
 1999 bis 2009: UBM
 2014: FWG
 WGL: Wählergruppe Lehmann
 WLK: Wählergruppe Lebenswertes Kürenz

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,5 %
2 2019: zusätzlich: PARTEI: 2,7 %

Ortsbeiratswahlen

Biewer 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ehrang-Quint 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Euren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Feyen-Weismark 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Filsch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Heiligkreuz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Irsch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Kernscheid 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Kürenz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mariahof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mitte-Gartenfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Olewig 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Pfalzel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ruwer-Eitelsbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Tarforst 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Trier-Nord 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Trier-Süd 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Trier-West-Pallien 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Zewen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Stadtratswahlen 1999 und 2004 im Vergleich
 Stadtratswahl 2009 (mit Sitzverteilung)
 Leitseite zu den Kommunalwahlen 2014
 Sitzverteilung 2004
 Leitseite zu den Ortsbeiratswahlen 2004
 Leitseite zu den Ortsbeiratswahlen 2009
 Leitseite für die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019

Trier
Kommunalwahlen
Geschichte (Trier)